Михаи́л Кру́тиков:
 Крутиков, Михаил Александрович (род. 1957) — американский филолог, литературовед, литературный критик, специалист в области современной литературы на идише.
 Крутиков, Михаил Анатольевич (псевдоним Светлов; род. 1958) — советский оперный певец (бас).
 Крутиков, Михаил Петрович (род. 1955) — советский биатлонист.